René Furler, né le  à Ziefen , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace et de Skater hockey.

Carrière 

A 27 ans, alors capitaine du HC Bienne, il met fin à sa carrière de joueur de hockey sur glace 
suite de sérieux problèmes de hanches.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan= 2 | 1997-1998 || HC Fribourg-Gottéron U20 || Juniors Élites || 18 || 12 || 11 || 23 || 42 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| HC Fribourg-Gottéron || LNA || 37 || 3 || 4 || 7 || 14 || 12 || 1 || 0 || 1 || 12
|- 
| 1998-1999 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 44 || 9 || 10 || 19 || 22 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
| 1999-2000 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 45 || 5 || 5 || 10 || 24 || 4 || 0 || 1 || 1 || 6
|- 
| 2000-2001 || SC Rapperswil-Jona || LNA || 44 || 2 || 8 || 10 || 20 || 4 || 2 || 0 || 2 || 2
|- 
| 2001-2002 || HC Bienne || LNB || 36 || 13 || 13 || 26 || 38 || 5 || 4 || 2 || 6 || 0
|- 
| 2002-2003 || HC Bienne || LNB || 38 || 14 || 17 || 31 || 55 || 10 || 5 || 6 || 11 || 10
|- 
| 2003-2004 || HC Bienne || LNB || 44 || 20 || 37 || 57 || 32 || 19 || 3 || 15 || 18 || 24
|- 
| 2004-2005 || HC Bienne || LNB || 40 || 6 || 19 || 25 || 42 || 12 || 3 || 5 || 8 || 14
|- 
| 2005-2006 || HC Bienne || LNB || 42 || 15 || 14 || 29 || 52 || 21 || 5 || 9 || 14 || 16
|- 
| 170 || 19 || 27 || 46 || 80  || 24 || 3 || 2 || 5 || 22 

| 200 || 68 || 100 || 168 || 219  || 67 || 20 || 37 || 57 || 64

Carrière en club (Skater Hockey) 
 2006- SHC Bienne Skater 90

Distinctions 
Capitaine du HC Bienne durant trois saisons, il obtient le titre de meilleur passeur lors des Playoffs de LNB de la saison 2003-04.

Il est également champion Suisse de LNB en 2004 et 2006.

Notes et références 

Naissance en décembre 1978
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bâlois
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du HC Bienne
Attaquant de hockey sur glace